GP2 Series v roce 2010 byla šestou sezónou závodní série GP2 Series. Začala ve španělské Barceloně dne 8. května a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 13. listopadu. V sezóně zvítězil venezuelský závodník Pastor Maldonado před Mexičanem Sergiem Pérezem.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2010